Тата́ри (Татарлар) — етнонім, населення Татарії. Загальна назва різних тюркських, монгольських та інших племен, які в XIII — XV ст. об'єдналися в єдину державу — Золоту Орду.
 Татари — тюркомовний народ, що проживає в Татарстані.
 Волзькі татари
 Казанські татари
 Сибірські татари
 Татари — скорочена назва кримських татар, або степових підданих Кримського ханства.
 Буджацькі татари
 Ногайці
 Татари-липки — литовські татари.

Татари — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Татари — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Татари — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Татари — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Татари — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Татари — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства
 Татари — частина міста Цеханув у Цехановському повіті Мазовецького воєводства
 Татари — частина села Віделка в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Татари — колонія в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства

Татари — присілок, Шабалінський район, Кіровська область, Росія

Примітки